India
 Rudrapur – città dell'Uttar Pradesh
 Rudrapur – città dell'Uttarakhand